

Onomastica
Phillip – variante inglese del nome proprio di persona italiano Filippo

Persone
Andy Phillip – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Arthur Phillip – ammiraglio britannico
Darren Phillip – cestista britannico naturalizzato statunitense
Marvin Phillip – calciatore trinidadiano

Pagine correlate
Filippo (disambigua)
Phillips